Паламарчу́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Паламарчук, Валерий Витальевич (род. 1963) — советский и украинский футболист, тренер.
 Паламарчук, Владислав Викторович (род. 1989) — украинский футболист.
 Паламарчук, Георгий Михайлович (1919—2007) — Герой Советского Союза.
 
 Паламарчук, Лука Фомич (1906—1985) — дипломат, министр иностранных дел Украинской ССР.
 Паламарчук, Максим Мартынович (1916—2000) — советский экономгеограф и экономист, академик НАН Украины.
 Паламарчук, Михаил Фёдорович (род. 1957) — советский и украинский футболист, тренер
 Паламарчук, Николай Петрович (род. 1954) — украинский политик.
 Паламарчук, Пётр Георгиевич (1955—1998) — российский писатель, литературовед, историк, юрист.

См. также 
 Паламаренко
 
 Пономаренко